Аркадий Вятчанин: Вятчанин, Аркадий Аркадьевич (род. 1984) — российский и американский пловец, выступающий в плавании на спине, многократный чемпион Европы.
 Вятчанин, Аркадий Фёдорович (1946—2014) — российский тренер по плаванию и советский спортсмен-пловец, девятикратный чемпион РСФСР.